Odilone – variante maschile del nome proprio di persona Odilia
Odilone – duca di Baviera
Odilone – abate di Cluny
Odilone – conte di Girona
Odilone di Soissons – monaco benedettino e scrittore francese